Sabrina steht für:

 Sabrina, weiblicher Vorname
 Sabrina, Künstlername der italienischen Sängerin Emy Cesaroni (* 1952)
 Sabrina, Künstlername der italienischen Popsängerin Sabrina Salerno (* 1968)
 Sabrina (Sängerin), Künstlername einer portugiesischen Popsängerin (* 1982)
 Sabrina (Azoren), 1811 entstandene und wieder versunkene Azoren-Insel
 (2264) Sabrina, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Sabrina Online, US-amerikanischer Comic

Orte in der Antarktis:
 Sabrina Island, eine Insel der Balleny-Inseln in der Antarktis
 Sabrina-Küste, ein Küstenabschnitt der Antarktis
 Sabrina Ridge, Gebirgskamm der Britannia Range in Antarktika
 Sabrina Valley, Tal in der Britannia Range in Antarktika

Filme:
 Sabrina (1954), eine US-amerikanische Filmkomödie von Billy Wilder
 Sabrina (1995), die Neuverfilmung von Sydney Pollack

Fernsehserien:
 Sabrina – Total Verhext!, US-amerikanische Sitcom (1996–2003)
 Simsalabim Sabrina, US-amerikanische Zeichentrickserie (1999–2001)
 Sabrina – Verhext nochmal!, US-amerikanische computeranimierte Fernsehserie (2013–2014)
 Chilling Adventures of Sabrina, US-amerikanische Horrorserie (seit 2018)